Kreidt ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Kreidt (1936–2020), deutscher Maler
 Martin Kreidt (* 1961), deutscher Theaterautor und Regisseur
 Christine Keitel-Kreidt (1942–2016), deutsche Mathematikdidaktikerin und Hochschullehrerin
 Susanne Pinkernell-Kreidt (* 1957), deutsche Autorin und Hochschullehrerin